(3674) Эрбисбюль () — сравнительно крупный астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса — входит в десятку крупнейших астероидов в этой группе. Он был обнаружен 13 сентября 1963 года немецким астрономом Куно Хофмейстером в обсерватория Зоннеберг и назван в честь одноимённой горы, расположенной рядом с обсерваторией.

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь географических объектов